Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 28 и 30 июня.

Призёры

Результаты

Квалификация

Финал 
Финал состоялся 30 июня 2012 года в 19:05 по местному времени.

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012